Francisco González Ledesma – giornalista e scrittore spagnolo, autore di romanzi polizieschi
 Francisco González – tennista paraguaiano
 Francisco Agustín González – calciatore argentino